Deux comtés du Canada portent le nom de comté de Frontenac (Frontenac County) :
comté de Frontenac (Ontario) ;
comté de Frontenac (Québec).

Voir aussi
 Page d'homonymie .